Zelva kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zelva (ort i Vitryssland), Hrodnas voblast,

Litauen 

 Želva, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar